Stevie Ann, artiestennaam van Stéphanie Struijk (Roggel, 24 juni 1986), is een Nederlandse zangeres en singer-songwriter die in 2005 debuteerde met het album Away From Here. Het album werd positief ontvangen en leverde haar een Zilveren Harp op. Het tweede album van de zangeres Closer To The Heart verscheen in het najaar van 2007. Mei 2010 kwam haar derde album Light up uit.

Biografie
Stevie Ann begon al op jonge leeftijd met het maken van muziek. Eerst alleen op piano, maar later ook op gitaar. Na de middelbare school ging ze naar de Rockacademie in Tilburg. In het tweede jaar van de academie stopte ze.

Carrière 
Het debuutalbum Away from Here van Stevie Ann verscheen in september 2005. Het album bevat twaalf door Stevie Ann geschreven nummers. Het nummer The Poetry Man, dat in december 2005 uitkwam, kreeg airplay op diverse radiostations, waaronder 3FM en bereikte begin 2006 de twaalfde positie in de Mega Top 50. In december 2007 kwam het binnen op de 966e plek in de Radio 2 Top 2000. De single is een akoestische uitvoering van de albumtrack.

Na diverse festivaloptredens in de zomer van 2006 begon Stevie Ann in oktober 2006 aan een theatertournee langs veertiien zalen door heel Nederland. Ook trad ze op 20 november 2006 op als support-act van de Engelse singer/songwriter James Morrison in de Amsterdamse Melkweg.

De single One Year of Love, een cover van Queen, verscheen in oktober 2006. Met het nummer bereikte Stevie Ann voor de tweede keer een hoge notering in de Mega Top 50. Het nummer bereikte uiteindelijk de achttiende positie en stond zeven weken in de lijst. Het album Away from Here, dat in november 2006 opnieuw werd uitgebracht met een bonus-cd, bereikte de vierde plaats in de albumlijst.

Stevie Ann trad in 2007 op op Pinkpop. Voor de 3FM Awards 2007 was zij genomineerd in twee categorieën: Beste Zangeres en Beste Album (Away From Here). In het voorjaar van 2007 nam Stevie Ann haar tweede album op. Het album kwam op 1 oktober 2007 uit en heet Closer To The Heart. De eerste single van de plaat is Get Away. Het nummer was op 16 augustus 2007 voor de eerste keer te horen in het 3FM-programma GIEL.

In 2010 verscheen haar derde studioalbum Light Up. Later dat jaar verscheen het live dubbel album Live & Acoustic; een combinatie van een optreden uit haar theatertournee van 2007 en akoestische opnames die gemaakt zijn in de studio in Wales waar ze ook haar tweede plaat, Closer To The Heart, opnam. Enkele van deze akoestische nummers verschenen al eerder als bonus-cd bij haar debuutalbum Away from Here.

In 2016 schreef ze samen met Daniël Lohues haar eerste album in het Nederlands tijdens een roadtrip door Amerika, waar ze een tijdje gewoond en gewerkt heeft. Sindsdien treedt zij op onder haar eigen naam Stéphanie Struijk.

Prijzen en nominaties
In november 2005 kreeg Stevie Ann een Essent Award uitgereikt, een prijs voor jonge en veelbelovende artiesten. Enkele maanden later, in februari 2006 mocht ze een Zilveren Harp in ontvangst nemen. Bij de 3FM Awards 2006 was Stevie Ann genomineerd in de categorie Beste Nieuwkomer en in 2007 werd ze genomineerd voor de TMF Borsato Award.

Discografie

Albums

|-
|align="left"|Away from here||25-09-2005||08-10-2005||4||43|| Goud
|-
|align="left"|Closer to the heart||01-10-2007||06-10-2007||10||28||
|-
|align="left"|Light up||07-05-2010||15-05-2010||5||16||
|-
|align="left"|Live & acoustic||19-11-2010||-||||||
|-
|align="left"|California sounds||29-03-2013||06-04-2013||21||8||
|-
|align="left"|Stephanie Struijk||15-04-2016||23-04-2016||12||4||
|-
|align="left"|Fijn zo||19-02-2021|| | || ||
|}

Singles

|-
|align="left"|Away from here||23-05-2005||-|||||| #96 in de Single Top 100
|-
|align="left"|The poetry man||19-12-2005||18-02-2006||29||2|| #21 in de Single Top 100
|-
|align="left"|You versus me||30-05-2006||-||||||
|-
|align="left"|One year of love||23-10-2006||-|||||| Cover van Queen / #38 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Get away||10-09-2007||-|||||| #47 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Baby blue||10-12-2007||09-02-2008||tip10||-|| #43 in de Single Top 100
|-
|align="left"|Changes||2008||24-05-2008||tip3||-|| Klimaatwet ep / #43 in de Single Top 100
|-
|align="left"|What goes on||2010||-||||||
|-
|align="left"|You done me wrong||2010||-||||||
|-
|align="left"|I believe in love||2013||-||||||
|-
|align="left"|Five more days||2014||-|||||| The Hit
|}

Radio 2 Top 2000

Externe link
 Officiële website

Nederlands singer-songwriter
Pseudoniem